Suri – suddivisione dell'India
 Suri – divinità etrusca
 Șuri – comune della Moldavia
 Dinastia Suri – antica dinastia musulmana

Persone
Batram Suri (1972) – ex calciatore salomonese
George Suri (1982) – calciatore salomonese
Manil Suri (1959) – scrittore e matematico statunitense d'origine indiana
Natasha Suri (1984) – modella indiana
Reto Suri (1989) – hockeista su ghiaccio svizzero
Sher Shah Suri (1486-1545) – sultano indiano